Unterheide steht für:

 Unterheide (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Asselborn der Stadt Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Unterheide (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen